Příjmení Peake [pík] nosí více různých osobností:

 Archibald Peake – australský politik
 Karolína Peake (* 1975) – česká právnička a politička
 Mervyn Peake – britský spisovatel
 Pat Peake (* 1973) – americký hokejista
 Robert Peake – anglický malíř
 Ryan Peake – americký kytarista
 Tessa Peake-Jones – britská herečka